У квалификацијама за Светско првенство у фудбалу 2018. учествовало је 54 европске репрезентације које су се борилe за 13 места на првенству које се одржало у Русији. Квалификације почеле су 4. септембра 2016. године а завршиле су се 14. новембра 2017. Укупно 13 места је слободно на првенству за репрезентације из Европе не укључујући домаћина Русију.

Систем такмичења 
У првом кругу репрезентације су подељене у девет група од шест екипа. Победници група се директно квалификују на светско првенство, а најбољих осам другопласираних репрезентација ће се у другом кругу борити за преостала четири места у два међусобна сусрета. Бодови који те репрезентације у првом кругу освоје у утакмицама са репрезентацијама које ће завршити на последњем месту у групама се неће узимати у обзир при рангирању најбољих осам дугопласираних. Најбоље другопласиране репрезентације ће затим бити подељене у два шешира у складу са светским рангом ФИФА од октобра 2017. Жреб ће одлучити које ће се екипе из првог шешира сусрести са којом из другог.

Уколико две репрезентације имају једнак број бодова, поредак се одређује:
 Гол-разликом из свих утакмица у групи
 Већим бројем постигнутих голова у групи
 Већим бројем бодова из међусобних утакмица
 Гол-разликом из међусобних утакмица
 Већим бројем постигнутих голова у међусобним утакмицама
 Извлачењем или разигравањем (уколико га одобри ФИФА

Жреб 
Жреб је одржан 25. јула 2015. у Санкт Петербургу у Русији.
Репрезентације су подељене у шест шешира у складу са светским рангом ФИФА од јула 2015.
Бројеви у заградама означавају место на светској ранг листи.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Совјетски Савез,
 <div id="4">4 као Западна Немачка,
 <div id="5">5 као Југославија,
 <div id="6">6 као СР Југославија/Србија и Црна Гора.

Први круг 
 Сва времена су по срдњеевропском времену.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Табела другопласираних репрезентација 
Не рачунају се утакмице против последњепласираних репрезентација. Најлошија другопласирана репрезентација не игра у баражу.

Бараж 

 Сва времена су по средњоевропском времену.
Жреб је одржан 17. октобра 2017. године у Цириху, Швајцарска. Победници баража ће се квалификовати на Светско првенство.

Утакмице баража

Стрелци 
3 гола

  Кристијан Ериксен

1 гол

  Сократис Папастопулос
  Андреас Кристенсен
  Никлас Бентнер
  Шејн Дафи

  Андреј Крамарић
  Иван Перишић
  Лука Модрић

  Никола Калинић
  Рикардо Родригез
  Јакоб Јохансон

Види још 
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 2018.
 Светско првенство у фудбалу 2018.

Референце

Спољашње везе 
 Европске квалификације  
 Распоред и резултати

Чланци на ијекавици
 
УЕФА
2018
Сезона 2017/18. у УЕФА такмичењима